Pavlič est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jana Pavlič (née en 1962), dramaturge et traductrice slovène ;
 Jure Pavlič (né en 1963), coureur cycliste slovène ;
 Marko Pavlič (né en 1993), coureur cycliste slovène.

Notes et références

Voir aussi 
 

en:Pavlič
sl:Pavlič